Die Diamond Nine / Dynamic Hungary Open 2011 waren das 115. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 29. September bis 1. Oktober 2011 in Eger in Ungarn in der Disziplin 10-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Deutsche Ralf Souquet, der sich im Finale gegen den Marcus Chamat mit 8:2 durchsetzen konnte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Hungary Open 2011 auf der Website der Euro-Tour
 Hungary Open 2011 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

115
Billardturnier in Ungarn
Poolbillardveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Eger (Ungarn)